La Portabilidad Numérica (PN) es una funcionalidad que permite conservar el número telefónico cuando se cambia a otra compañía, con el propósito de fomentar una competencia más equitativa entre los proveedores de servicios de telecomunicaciones, y a su vez se traduce en mejores tarifas, más servicios de telecomunicaciones y un uso más eficiente de la numeración.

Según el tipo de red (si es una red fija o una red móvil), la portabilidad numérica funciona de una forma u otra.

Tipos de portabilidad numérica 
Existen actualmente tres tipos de portabilidad:
 Portabilidad del proveedor de servicios: También denominada "Portabilidad del Número Local", permite conservar el número al cambiar de proveedor dentro de un área local.
 Portabilidad de servicio: Permite conservar el número al cambiar de servicio (por ejemplo, entre fijo y móvil).
 Portabilidad geográfica: Permite conservar el número al cambiar de área local.

Países que la utilizan

América del Norte

América Central

América del Sur

Europa

Asia

Oriente Medio

Países donde está en proyecto 

En El Salvador la Asamblea Legislativa aprobó la Portabilidad Numérica en la Nueva Ley de Comunicaciones de junio de 2010, dando un plazo de 6 meses para su implementación. Luego de un acuerdo en el que se definió que se implementaría cuando el nuevo gobierno electo en 2014 tomara posesión. En septiembre de 2014 hubo una reforma al reglamento de la Ley de Telecomunicaciones que facultó a SIGET para emitir el reglamento de la Portabilidad Numérica. En octubre de 2014 la SIGET emitió el Reglamento de Portabilidad Numérica y se constituyó el Comité Técnico Consultivo de Portabilidad Numérica (CTCPN) conformado por los operadores de redes comerciales de telecomunicaciones, la defensoría del consumidor y el órgano regulador (SIGET). En noviembre se abrió la convocatoria para las empresas interesadas en convertirse en Operador de Portabilidad Numérica, tanto para telefonía fija como móvil. Se estima que la Portabilidad numérica comience a operar a mediados de 2015.

Véase también 
 Desagregación del bucle local
 Operador móvil virtual

Referencias

Enlaces externos 
 Portabilidad móvil en España en 2020 

 Argentina: Ordenan al Estado que autorice la portabilidad del número de celular
 Portabilidad Numérica en Chile
 Proyecto de Ley de la Cámara de Diputados de la Argentina (no se implementó todavía en dicho país)
 
 Portabilidad numérica, una realidad desconocida, El Siglo de Torreón edición electrónica, ed. lunes 7/7/2008
 Empresas de móviles de Ecuador, obligadas a inversión adicional, Reuters América Látina, ed. 6/6/2008 
 Portabilidad móvil España - portabilidad numérica

Telefonía
Telefonía móvil